Майлз або Майлс ( від  — солдат) — англійське прізвище, похідне від такого ж імені.

Відомі носії прізвища:
  (, уроджена — ;  1958) — канадська співачка.
  (, уроджений — Джордж Аллен Майлз-молодший, ; 1947—2008) — американський рок-, фанк- і соул-музикант.
 Віра Майлз (, уроджена — Віра Джун Ралстон, ; 1930) — американська акторка.
  (; 1885—1978) — американський психолог, специаліст в галузі експериментальної психології.
 Даріус Майлз (;  1981) — американський баскетболіст, форвард.
 Джина Майлз (;  1973) — американська вершниця, олімпійська медалістка (2008).
  (;  1940) — американська акторка, лауреатка двох премій «Еммі» (1973).
  (, уроджений — ; 1949—2021) — британський рок-музикант, співак і автор пісень.
 Ентоні Майлс (; 1955—2001) — британський шахіст, перший британський гросмейстер (1976).
 Ів Майлз (;  1978) — валлійська акторка.
 Кен Майлз (; 1918—1966) — англійський інженер спортивних автомобілів та гонщик.
 Маккензі Майлс (; уроджена — ;  1986) — американська порноакторка.
 Нельсон Майлз (; 1839—1925) — американський воєначальник, генерал-лейтенант армії США.
 Роберт Майлз (, народжений Roberto Concina;  1969) — швейцарсько-італійський композитор, музикант-електронник, розробник течії Дрім-хауз.
 Розалінд Майлз (;  1943) — англійська письменниця та журналістка.
 Сара Майлз (;  1941) — британська акторка театру і кіно.
 Софія Майлс (;  1980) — англійська акторка.

Примітки